Frieden bezeichnet:
 Frieden, ein gesellschaftlicher Zustand
 eine Kurzform für Friedensvertrag, siehe Liste bedeutender Friedensschlüsse
 Der Frieden, eine von Aristophanes geschriebene Komödie
 die Kurzbezeichnung der ehemaligen deutschen Partei Die Friedensliste
 Ein bißchen Frieden, ein von Ralph Siegel komponiertes, von Bernd Meinunger getextetes und von Nicole gesungenes Lied
 Frauen für den Frieden, unter diesem Namen agieren Frauengruppen in West und Ost als Teil der internationalen Friedensbewegung
 Frieden (Lied), den Titel eines 1981 veröffentlichten Liedes von Georg Danzer
 Frieden (Fernsehserie), den Titel einer sechsteiligen Fernsehserie von Schweizer Radio und Fernsehen (2020)
 Frieden von Moskau, beendete 1940 den 105 Tage dauernden Winterkrieg zwischen der Sowjetunion und Finnland
 Gib Frieden, Herr, gib Frieden, ist ein von dem mennonitischen Kirchenlieddichter Jan Nooter verfasstes Kirchenlied
 Krieg und Frieden, ein historischer Roman des russischen Schriftstellers Leo Tolstoi
 Krieg und Frieden (1966), ein vierteilige Film des sowjetischen Regisseur Sergei Bondartschuk nach dem historischen Roman von Leo Tolstoi
 Negativer Frieden, ist ein Konzept des norwegischen Friedensforschers Johan Galtung
 Positiver Frieden, ein Konzept des norwegischen Friedensforschers Johan Galtung
 Rock für den Frieden, war ein Musikfestival im Ost-Berliner Palast der Republik, das von 1982 bis 1987 stattfand
 Ruhe in Frieden, ist eine häufig verwendete Grabinschrift (R. I. P.)
 Westfälischer Friede, eine Reihe von Friedensverträgen, die zwischen dem 15. Mai und dem 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück geschlossen wurden.
 Zum ewigen Frieden, eines der bekanntesten Werken des deutschen Philosophen Immanuel Kant

Frieden ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Heinz Frieden (* 1957), ehemaliger Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz
 Luc Frieden (* 1963), luxemburgischer Politiker
 Luki Frieden (* 1973), Schweizer Regisseur und Drehbuchautor 
 Madeleine Frieden-Kinnen (1915–1999), luxemburgische Politikerin
 Pierre Frieden (1892–1959), luxemburgischer Politiker und Schriftsteller
 Tanja Frieden (* 1976), Schweizer Snowboarderin

Siehe auch:
 Fried, Friede
 Der Frieden, Komödie von Aristophanes